Артнер:

 Артнер, Мария Тереза фон (1772—1829) — австрийская поэтесса XIX века. 
 Артнер, Петер (род. 1966) — австрийский футболист.